Six Nations kan syfta på:

 Six Nations – ett förbund av sex irokesiska folk, se Irokesförbundet
 Six Nations of the Grand River – ett indianreservat i Ontario befolkat av irokeser
 Six Nations Championship – en rugbytävling mellan sex europeiska lag